Agra je lahko:

 Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni
 Agra, Indija - mesto v indijski zvezni državi Utar Pradeš
 Agra, Italija - občina v italijanski deželi Lombardija
 Agra, Švica - vas in nekdanja občina v švicarskem kantonu Ticino
 Agra, Grčija - vas na otoku Lezbos, Grčija